La contea di Yeongdong (Yeongdong-gun; 영동군; 永同郡) è una delle suddivisioni della provincia sudcoreana del Chungcheong Settentrionale.

Clima

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Yeongdong
Chungcheong Settentrionale